Женский Тур Бретани (, ) — женская шоссейная многодневная велогонка проходящая во Франции по дорогам исторической области Бретань. Женская версия мужской гонки Тур Бретани.

Созданная в 1987 году, она входила в календарь Международного союза велосипедистов в категории 2.2. С 1987 по 1996 годы гонка называлась . С 2004 по 2007 годы гонка называлась  и с 2007 по 2019 годы — . После перерыва в 2017 и 2018 годах тур вернулся в календарь UCI в 2019 году.

В 2020 году гонка получает название  и переходит в категорию 2.1. В 2020 году гонка, первоначально запланированная на июнь, была сначала перенесена на октябрь, а в конце концов отменена по решению префектуры в связи с пандемией Ковид-19.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Тур Бретани на ProCyclingStats
 Тур Бретани на Cycling Archives
 Тур Бретани на CQranking
 Тур Бретани на Memoire du cyclisme
 Тур Бретани на Cycle Base
 Тур Бретани на First Cycling

Велогонки среди женщин